Колака может означать:

 Колака — город в Индонезии, центр одноимённого округа;
 Колака — округ в Индонезии;
 Колака — один из языков Индонезии;
 Колака — прежнее название (до 1987 г.) деревни , Греция.

См. также 
  — округ в Индонезии.